Theodosia (ou Théodosia) est un prénom féminin et un toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1717-1778), nom de plume de l'écrivaine anglaise Anne Steele
Théodosia (c. 775-826), impératrice byzantine
Theodosia Blachford (1744-1817), philanthrope et méthodiste irlandaise
 (1783-1813), femme mondaine américaine, fille d'Aaron Burr
Theodosia Burr Goodman (1885-1955), actrice américaine
 (1845-1906), botaniste et horticultrice américaine
 (1819-1843), missionnaire anglaise en Chine
Theodosia Drane (1823-1894), théologienne et religieuse britannique
 (1877-1938), scénariste américaine
 (1628-1698), héritière aristocrate londonienne
 (1743-1817), héritière et comtesse irlandaise
, pianiste classique grecque 
Theodosia Okoh (1922-2015), artiste et sportive ghanéenne
 (1815-1904), actrice et chanteuse d'opéra australienne
Theodosia Wingfield (1800-1836), écrivaine religieuse irlandaise

Toponyme

, grau de Colombie-Britannique
, rivière de Colombie-Britannique

Theodosia, village du Missouri

Voir aussi
, espèce de coléoptère des Scarabaeidae
, chanson de la comédie musicale Hamilton

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme